Forstlehranstalt steht für:
 Forstlehranstalt Eberswalde, heutige Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde in Brandenburg
 Großherzoglich-Sächsische Forstlehranstalt Eisenach in Thüringen
 Forstlehranstalt Kiel, heutige Forstbaumschule (Kiel) in Schleswig-Holstein
 Forstlehranstalt Mariabrunn, spätere Forstakademie Mariabrunn in Österreich
 Forstlehranstalt Tharandt, heutige Forstliche Hochschule Tharandt in Sachsen
 Forstlehranstalt zu Waldau in Hessen